А́твуд або Е́твуд () може означати англомовне прізвище або топонім.

Топоніми

Атвуд — місто, штат Канзас
 Атвуд — місто, штат Оклахома
 Атвуд — місто, штат Пенсільванія
 Атвуд — місто, штат Теннессі
 Атвуд — селище, штат Іллінойс
 Атвуд — переписна місцевість, штат Колорадо

Прізвище 
 Джефф Етвуд (; 1970) — американський програміст, автор, блогер і підприємець.
 Джордж Атвуд (; 1745—1807) — англійський фізик і математик XVIII—XIX століть.
 Маргарет Етвуд (;  1939) — канадська феміністська письменниця, поетеса, літературна критикиня.

Інше 
 Атвуд () — невеликий метеоритний кратер у Морі Достатку на видимому боці Місяця.